Андрей Миронович Подубинский (; 12 января 1944, Стрый — 23 марта 2018, Киев) — советский и украинский актёр озвучки, театра и кино. Заслуженный артист Украинской ССР (1978).

Биография 
С 1961 года обучался в Киевском государственном институте театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

После окончания учёбы в 1965 году более 50 лет играл на сцене Киевского государственного русского драматического театра имени Леси Украинки (ныне Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки). В кино начал сниматься в студенческие годы. Актёр киностудии им. А. Довженко.

Вдумчивый, талантливый актёр, обладавший острой гротескной формой в сочетании с глубокой психологической разработкой образа. В работе с разными режиссёрами проявил себя как актёр настоящего драматического и одновременно трагифарсового дарования.

В театре создал ряд ярких образов в пьесах украинских и зарубежных драматургов.

Актёр озвучивания («Энеида», « Музыкальные сказки» и др.). Озвучивал также персонажа Сидоровича (на русском и украинском языках) и Монолит из серии игр S.T.A.L.K.E.R..

Был женат на актрисе театра имени Леси Украинки Алине Карпенко (1943—2014). В последние годы не выходил на сцену, имел проблемы с ногами. Скончался 23 марта 2018 года в Киеве.

Избранные работы в театре 
 1969 — «Справедливость — моё ремесло»
 1970 — «Есть такая партия!»
 1971 — «Человек со стороны»
 1973 — «Бесприданница», «Варвары»
 1975 — «Интервью в Буэнос-Айресе»
 1982 — «Не был… не состоял… не участвовал»
 1983 — «Из жизни насекомых»
 1984 — «Я пришёл дать вам волю»
 1985 — «Тёплый пепел»
 1987 — «Завтрак с неизвестными»
 1988 — «Старик»
 1990 — «Идея господина дома»
 1991 — «Кандид»
 1993 — «Молодые годы короля Людовика XI»
 1997 — «Королевские игры»
 1999 — «Ревизор»
 2002 — «Лулу. История куртизанки»

Избранная фильмография 

  — Среди добрых людей — Якоб, сын Михайлины
  — Наймичка — Марко
  — Проверено — мин нет — югославский солдат
  — Берег принцессы Люськи (телефильм) — Леха
  — Мир хижинам — война дворцам — Харитон
  — Весёлые Жабокричи — музыкант
  — Инспектор уголовного розыска — эксперт-криминалист
  — Лёгкая вода — Игорь Глоба
  — Ночной мотоциклист — певец в ресторане
  — Абитуриентка — Роман, друг Виктора
  — Не пройдёт и года… — Федя, инженер
  — Там вдали, за рекой — Семён Семечкин, председатель уездного ЧК
  — Дума о Ковпаке — Борис Вакар
  — Право на любовь — Степан Камышин
  — Сказка как сказка — исполнитель танго «Локоны любви»
  — Долгие дни, короткие недели — Виктор Ладонников
  — От Буга до Вислы — Сас
  — На вес золота — Лохматовский
  — Володькина жизнь — Иван Синеоков, комбат
  — Пароль знали двое — Игнат Ковров, связной, бармен ресторана «Александровская слобода»
  — Нас водила молодость… — Стрепетов, военспец Красной Армии
  — Мост через жизнь — Андрей Петрович
  — Штормовое предупреждение — Степан Тимофеевич Косарь
  — Личное оружие — Вячеслав Иванович Быков, полковник милиции
  — Иван и кобыла — Иван
  — Тайна Виллы — эпизод
  — Дорога на Сечь — отец Павла
  — Роксолана (телесериал) — Хайреддин
  — Кукла — Николай Ставров
  — Пепел Феникса — Бирюк
  — Золотые парни — эпизод
  — Свадьба Барби — старик
  — Пороки и их поклонники — эпизод
  — Вольф Мессинг: видевший сквозь время — ''эпизод

Дублирование и озвучивание на русском 
 «Музыкальные сказки» — исполняет песню
 «Приключения капитана Врунгеля» (радиоспектакль) — первый комментатор
 «Казаки II: Наполеоновские войны» — Отец Грэгга Чеффи, ряд персонажей
 «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» — Сидорович, Монолит — (русское озвучивание компании «GSC Game World»)

Дублирование и озвучивание на украинском 
 «Энеида» — читает текст
 «Рождественское сокровище Михея» — (украинский дубляж телекомпании «НТКУ»)
 «Вавилон-5» — (украинский дубляж телеканала «ICTV»)
 «Казаки II: Наполеоновские войны» — Отец Грэгга Чеффи, ряд персонажей
 «Полёт навигатора» — (украинский дубляж киностудии им.Довженко)
 «Трансформеры» — Мегатрон (украинский дубляж студии «Постмодерн»)
 «Пираты Карибского моря: На краю света» — Дейви Джонс (украинский дубляж компании «Невафильм-Украина»)
 «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» — Сидорович — (украинское озвучивание компании «GSC Game World»)

Ссылки 
 Подубинский Андрей Миронович

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки
Родившиеся в Стрые